

Patronyme 

 Henry de Justamond (1683-1735), garde-magasin de la Compagnie française des Indes orientales puis Gouverneur de l'île Bourbon ;
  (1737-1786), chirurgien et écrivain franco-anglais ;

Patronyme français